Eastern District ist der Name folgender Verwaltungseinheiten:

 Eastern District (Hongkong)
 Eastern District (Amerikanisch-Samoa)
 Eastern District (Québec), Kanada
 Eastern District (New York), US-amerikanischer Gerichtsbezirk eines Bundesgerichts im Bundesstaat New York